Knoll kan syfta på:

Knoll (företag) – ett amerikanskt företag som säljer designade möbler.
Knoll (kulle) – en kulle i Antarktis